Конкурс песни «Детское Евровидение — 2018» (, ) — 16-й конкурс песни «Детское Евровидение», который во второй раз принимала столица Белоруссии город Минск. Финал конкурса состоялся 25 ноября 2018 года. В конкурсе приняли участие рекордное количество стран — 20, среди которых 2 страны-дебютанта: Уэльс и Казахстан.

Победу одержала Роксана Венгель из Польши с песней «Anyone I Want to Be», набравшая максимальное количество баллов по результатам интернет-голосования. Также в тройке лидеров оказались Анжелина из Франции и Джаэль Уена из Австралии — второе и третье место соответственно.

Место проведения 

15 октября 2017 года городом проведения конкурса в 2018 году была объявлена столица Белоруссии город Минск. Минск принял конкурс Детское Евровидение во второй раз (первый в 2010 году).

21 ноября заместитель премьер-министра Белоруссии Василий Жарко сообщил, что конкурс планируется провести на «Минск-Арене». Именно там ранее проходило Детское Евровидение 2010.

18 марта стало известно, что конкурс состоится 25 ноября 2018 года.

Проживали участники в четырёхзвёздочном гостиничном комплексе «Виктория Олимп Отель», а открытие конкурса прошло в выставочном центре «БелЭкспо».

Формат

Визуальное оформление 

Слоганом в этом году стал хештег #LightUp (). Логотипом конкурса — утренняя звезда, сделанная из вертикально перевёрнутых музыкальных волн. Источником вдохновения стал художественный потенциал и творческое стремление юных участников, которые заполняют сцену, словно звёзды.

Ведущие 
26 октября 2018 года стало известно, что ведущими конкурса стали Евгений Перлин, Зина Куприянович и Хелена Мерааи. Последняя представляла Беларусь на Детском Евровидении в 2017 году.

Голосование 
Механизм голосования остается таким же, как и в прошлом году — суммируются оценки национального жюри от каждой из стран-участниц и итоги зрительского онлайн-голосования на официальном сайте конкурса.

Зрительское голосование на официальном сайте «Детского Евровидения» начиналось в пятницу, 23 ноября, и продлилось до начала финального концерта 25 ноября. Затем возможность проголосовать снова стала доступной после живых выступлений всех конкурсантов, но в этот раз лишь на 15 минут. Стоит отметить, что, согласно правилам голосования, выбрать можно от трёх до пяти понравившихся исполнителей, в том числе и представителя своей страны.

Участники 
В 2018 году выступить на «Детском Евровидении» решило рекордное число стран — двадцать. На конкурс вернулись Азербайджан, Израиль и Франция. Также дебютировали Уэльс и Казахстан. Кипр же, участвовавший в прошлом году, отказался от участия по финансовым причинам.

Галерея

Результаты

Количество высших оценок жюри

Онлайн-голосование 
За 3 дня голосования было получено в общей сложности 1 283 921 голосов. Распределение голосов приведено ниже в таблице:

Национальные отборы 

  Албания — 21 сентября был оглашён список из 16 участников национального отбора.
  — 15 марта Общественная телекомпания Армении объявила приём заявок для участия в национальном отборе. Приём заявок открыт до 30 июня.
  — 1 июня БТРК объявил о начале приёма заявок для участия. Финал национального отбора состоялся 31 августа.
  — Национальный отбор Грузии начался с 2 марта. Всего было показано 11 шоу, в течение трёх месяцев. Финал состоялся 18 мая, где победу одержала Тамар Эдилашвили.
  — 7 апреля AVROTROS объявил, что 40 юных участников прошли первое прослушивание, но каким способом будет выбран победитель, не было оглашено. Однако 25 мая стало известно, что финал пройдет 29 сентября.
  — Телеканал Хабар объявил о проведении национального отбора на Детское Евровидение — 2018. Приём заявок проходит с 1 по 31 августа 2018 года. Финал Национального Отбора состоится 23 сентября 2018 года.
  — С 1 по 5 апреля прошли отборочные туры национального отбора. 6 апреля были названы финалисты отбора. 3 июня в лагере Артек прошёл финал, где победила Анна Филипчук.
  — 9 мая уэльская телекомпания S4C объявила детальные подробности отбора. С 10 июня проходили прослушивания для участия. Всего были выбраны 12 конкурсантов, из которых в финале остались 6 исполнителей.

Другие участники

Дебют 
  — 9 мая было объявлено, что Уэльс, отдельно от Великобритании, будет участвовать в конкурсе 2018 года.
  — в 2017 году на конкурс 2017 в Тбилиси была направлена делегация с целью изучения возможности дебюта в следующем году. 25 июля на официальном канале Детского Евровидения объявили о дебюте Казахстана на конкурсе.

Возвращение 
  — 9 мая было объявлено, что Франция не вернется на конкурс. Однако 12 мая поступила официальная информация, что Франция, спустя очень долгое неучастие, возвращается на конкурс.
  Азербайджан — Генеральный директор БТРК Иван Эйсмонт сообщил, что Азербайджан готов принять участие в Детском конкурсе песни «Евровидение-2018».
  Израиль — После победы на Евровидении 2018 Израиль серьезно задумался над вопросом возвращения на конкурс. 25 июля на официальном канале Детского Евровидения объявили, что Израиль вернётся на конкурс.

Отказ 
  — VRT объявил 22 мая 2018 года, что страна не вернется в этом году.
  — 19 мая 2018 года болгарский вещатель БНТ объявил, что в настоящее время они не планируют возвращение на конкурс.
  — 4 января 2018 года было объявлено, что страна не вернется на конкурс.
  — 16 февраля 2018 года было сообщено, что ЕВС призывает датский вещатель вернуться на детское «Евровидение» после 11-летнего перерыва. Ян Лагерманн Лундме, глава на датском телеканале объявил, что Дания не вернутся на конкурс.
  — RTVE подтвердил в декабре 2017 года, что корпорация заинтересована в участии в конкурсе. 11 июня 2018 года директор развлекательных программ Televisión Española Тони Прието подтвердил, что компания не примет участия в следующем Детском Евровидении и что этот ответ уже передан ЕВС. Однако спустя 8 дней Прието сообщил, что всё ещё ведутся переговоры об участии Испании в конкурсе. Позже был показан окончательный список стран-участниц конкурса и Испании там не оказалось.
  — 11 июня 2018 года, кипрский вещатель PIK, объявил, что они отказываются от участия на конкурсе этого года.
  — 23 мая 2018 года было объявлено, что страна не вернётся на конкурс в этом году.
  — 3 марта 2018 года литовский вещатель LRT подтвердил, что не вернётся в этом году.
  — NRK объявил 30 ноября 2017 года, что страна не вернется в этом году.
  — 29 мая 2018 года румынский вещатель TVR объявил, что страна не вернётся на конкурс в этом году.
  — 23 мая 2018 года словенский вещатель RTV SLO заявил, что они не вернутся на конкурс в 2018 году.
  — 26 апреля было объявлено, что Швеция не вернется на конкурс.
  — 28 мая 2018 года, итальяно-язычный вещатель  заявил, что они исключают возвращение на конкурс этого года.
  — 9 мая было объявлено, что страна не вернется на конкурс.

Несостоявшийся дебют
  — 14 мая 2018 года RTVA объявил, что страна не дебютирует в этом году.
  — 22 мая 2018 года было объявлено, что страна не дебютирует в этом году.
  — 22 мая 2018 года немецкий вещатель NDR объявил, что они не дебютируют на конкурсе в 2018 году .
  — 25 мая 2018 года боснийский вещатель BHRT заявил, что страна не сможет дебютировать на конкурсе в ближайшем будущем из-за санкций, связанных с долгом, наложенных на них ЕВС.
  — 24 мая 2018 года, финский вещатель YLE подтвердил, что страна не дебютирует на конкурсе в этом году.
  — 11 мая 2018 года было объявлено, что регион не дебютирует в этом году.
  — 23 мая 2018 года было объявлено, что страна не дебютирует в этом году.
  — 30 ноября 2017 года ERR объявил, что страна не дебютирует в этом году.

Международное голосование и телетрансляция

Глашатаи 

  — Анастасия Багинская (представительница Украины на Детское Евровидение 2017)
  — Надежда Сидорова
  — Аружан Хафиз
  — Даниил Лазуко
  — Дина и Хрюша
  — Винсент Миранович
  — Валех Гусейнбейли
  — Арина Ровба
  — Алекс Хайнс
  — Лана Карич
  — Ян Мусвидас
  — Даниил Лазуко и Ксения Галецкая
  — Николоз Васадзе
  — Ади
  — Даниил Ротенко и Любава Марчук
  — Арина Пехтерева
  — Вардан Маргарян
  — Гвен Роули
  — Милана Бородько
  — Грация

Комментаторы 

  — Грейс Ко, Пип Расмуссен и Лоуренс Гунатилака (ABC Me).
  — Шафига Эфендиева (iTV).
  — Андри Джаху (RTSH).
  — Мика, Далита (Армения 1).
  — Георгий Колдун и Андрей Макаёнок (Беларусь 1 и Беларусь 24).
  — Елена Каландадзе и Георгий Абашидзе (First Channel).
  — Дуду Эрез и Алма Зохар (KAN Educational).
  — Мичеал Сиаррад и Синеад Ниаллахайн (TG4).
  — Федерика Карта и Марио Акампа (Rai Gulp).
  — неизвестно (Хабар 24).
  — без комментатора (TVM).
  — Эли Танасковска (MRT 1).
  — Ян Смит (NPO Zapp).
  — Артур Орзех (TVP ABC, TVP Polonia и TVP HD).
  — Нуно Галопим (RTP1, RTP International и RTP África).
  — Антон Зорькин (Карусель).
  — Тамара Петкович (RTS2 и RTS Satelit).
  — Тимур Мирошниченко (UA:Первый, UA:Крым и UA:Культура).
  — Тристан Эллис-Моррис (валлийский) и Стифин Парри (английский) (S4C).

См. также 
 Евровидение-2018
 Конкурс молодых музыкантов «Евровидение-2018»
 Евровидение Азия 2019
 Тюрквидение-2018

Примечания

Ссылки 
 
 Детское «Евровидение 2018» на сайте Белтелерадиокомпании

«Детское Евровидение» по годам
2018 год в музыке
Ноябрь 2018 года
2018 год в Белоруссии